D9 (hunebed), een hunebed nabij het Nederlandse Annen
 D9 (Haute-Garonne), een departementale weg in het Franse departement Haute-Garonne
 D9 (Haute-Saône), een departementale weg in het Franse departement Haute-Saône
 D9 (Noorderdepartement), een departementale weg in het Franse Noorderdepartement
 D9 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië